O Al Khartoum Sports Club é um clube de futebol com sede em Cartum, Sudão. A equipe compete no Campeonato Sudanês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1950.

Ligações externas 
 Perfil em Transfermarkt 

Clubes de futebol do Sudão

Clubes de futebol fundados em 1950
Cartum